Ха́йфа (, ) — третий по величине город Израиля после Иерусалима и Тель-Авива, со смешанным еврейско-арабским населением, достигшем в 2020 году отметки 285 316 человек. Хайфа является столицей Хайфского округа, третьего по величине в Израиле. Хайфу называют столицей севера, крупнейшим городским, транспортным, промышленным и культурным центром, влияющим на всю экономику Израиля, важным портовым городом на средиземноморском побережье Израиля в Хайфском заливе. Одним из символов города является порт.

В Хайфе находится устье реки Кишон, впадающей в Средиземное море.

Хайфа лежит на склонах горы Кармель, на которой находится Всемирный центр бахаи — объект всемирного наследия ЮНЕСКО и место паломничества бахаи.

Самым ранним известным поселением на территории современной Хайфы был небольшой портовый город Тель-Абу-Хуам, основанный в позднем бронзовом веке (14 век до н. э.).

На протяжении тысячелетий территория Хайфы переходила из рук в руки, будучи завоёванной и управляемой: ассирийцами, вавилонянами, хананеями, израильтянами, финикийцами, персами, хасмонеями, римлянами, византийцами, арабами, крестоносцами, османами и британцами.

По Библии Пророку Илие пришлось бежать от гнева израильского царя Ахава и укрываться, как предполагается, на территории современной Хайфы. С этими событиями в Хайфе связаны:

 пещера Илии, находящаяся между береговым районом Бат-Галим и монастырём Стелла Марис, на высоте ~40 метров, в этом месте построена синагога
 монастырь Стелла Марис на вершине горы Кармель. В гроте, над которым построен монастырь, предположительно укрывался Илия.

В Хайфе расположены Хайфский университет и Технион (Израильский технологический институт), крупнейший в стране парк высоких технологий Матам, самая короткая в мире действующая подземная транспортная система Кармелит.

Этимология названия 
По одной из версий, название города происходит от слов  «хоф яфе» — «красивый берег».

Крестоносцы связывали название города с именем первосвященника Каиафы, при котором был распят Иисус Христос.

По ещё одной версии, это название произошло от арамейского слова «хаффа» — «берег» (арамейский язык ранее был распространён в этом регионе).

Существует также версия происхождения названия города от корня  «хапа» — «укрывать». Гора Кармель прикрывает гавань Хайфы от ветров с юга и востока, а её отрог служит естественной защитой залива от западных ветров и от нередких в этой части Средиземного моря зимних штормов. Учитывая, что в древности Хайфа была небольшим портовым поселением, расположенным примерно там, где сейчас находится район Хайфы Бат Галим, название «Хайфа» можно перевести как «безопасная, укрытая гавань».

Хайфа в Библии 
Согласно библейским событиям, повествующим об Исходе евреев из Египта (XIII век до н. э), последующем завоевании Ханаана в (XII век до н. э.), территория современной Хайфы пролегла по границе между коленом Ашера и коленом Менаше.

Гора Кармель, на отрогах которой расположена современная Хайфа, и река Кишон, протекающая по территории современной Хайфы, упоминаются в Танахе в Третьей книге Царств в связи с деяниями Илии-пророка (VIII век до н. э.). Так, Мухрака, «место сожжения», связана, предположительно с битвой , расположена в 27 км от Хайфы и в 13 км от Мегиддо. В Мухраке, в честь победы Илии, построен один из многочисленных монастырей кармелитов.

История

Первобытное общество: Левантийский коридор 
Территория современной Хайфы находится в Левантийском коридоре, представляющем собой сухопутный путь миграции растений, животных и людей между Евразией и Африкой. Люди населяли местность Левантийского коридора с доисторических времен. Территория вблизи Хайфы изобилует пещерами на горе Кармель, в которых были проведены археологические раскопки. Особенно важен с точки зрения понимания эволюции человека археологический памятник, находящийся на расстоянии ~20 км к югу от Хайфы, в заповеднике Нахаль Меарот, признанный объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Археологические находки в пещерах На́халь Меаро́т относятся к временному периоду 500 тыс. лет, самые нижние слои раскопок соответствуют периоду каменного века, палеолита, и свидетельствуют о вымершей, параллельной людям на уровне гоминид, ветви человека — неандертальцах. В пещерах Нахаль Меарот были найдены свидетельства:

 первой человеческой культуры, покинувшей Африку — ашельской (500 −200 тыс. лет до н. э.)
 мустьерской культуры (250-45 000 лет до н. э.), в рамках которой неандертальцы и люди сосуществовали вместе в пещерах Нахаль меарот, что является уникальной археологической находкой
 ориньякской и ахмарской культуры(40—20 тысяч лет)
 натуфийской культуры (15 000-11 500 лет до н. э.).

Древний мир (до V века н. э.)

Неолит (11500—4000 лет до н. э.) 
В период неолита совершился переход человечества от охоты и собирательства к земледелию. В пещерах Нахаль Меарот, входящих в состав земель западной части Плодородного полумесяца, были найдены признаки начала неолитической революции. Сложную генетическую историю древних земледельцев изучали по останкам из разных мест Израиля, в том числе и из , расположенной на горе Кармель возле Хайфы и давшей важные сведения о начальном периоде одомашнивания растений и животных самыми первыми земледельцами и одном из самых ранних мест производства пива (кашеобразное пиво 11 тысячелетия до нашей эры). В пещере , на горе Кармель, в 10 км к югу от Хайфы, были обнаружены в ходе раскопок, наряду с кебарской (верхний палеолит) и натуфийской культурой (мезолит), также и докерамическая неолитическая промышленность A и B.

Медный век: Ханаан 
К медному веку территория современной Хайфы принадлежала Ханаану, который следующие 2—3 тысячи лет находился под протекторатом более развитого Древнего Египта.

Бронзовый век (3800 —1200 год до н. э.) :Шикмона и Тель-Абу-Хуам 

В бронзовом веке, самым главным событием которого была катастрофа бронзового века, приведшая к нашествию народов моря, территория Хайфы располагалась между ханаанскими городами-государствами Акко на севере, Дор на юге.

По этой территории пролегал древний торговый путь Via Maris.

Побережье Ханаана подвергалось колонизации египтянами, начиная с XVI века до н. э., в том числе и мелкие ханаанские города на торговом морском пути Via Maris — Шикмона (15 век до н. э. — 7 век нашей эры) и Атлит (расположенный на расстоянии 6 км от пещер Нахаль Меарот).

В XV веке до н. э. кочевники шасу угрожали существованию Via Maris.

В XIV веке до н. э. началось нашествие народов моря на Египет, возможно в результате которого филистимляне осели на побережье Средиземного моря. В это время эпохи поздней бронзы, в 14 веке до н. э., в тогдашнем устье реки Кишон (сейчас  на границе с районом «Нижнего города» современной Хайфы), был основан небольшой портовый город Тель-Абу-Хуам (14 век до н.э.—4 век нашей эры). Шикмона тоже находится на территории современной Хайфы, в районе Хоф Шикмона. Но именно с Тель-Абу-Хуама началось развитие города Хайфы.

Периодически Тель-Абу-Хуам оказывался заброшенным из-за морских наводнений, наносов реки Кишон, тектонических и вулканических катаклизмов и из-за изменения береговой линии.

Железный век (3,5 тыс. лет тому назад — 332 год до н. э.) 
Город Тель-Абу-Хуам продолжил свое существование и в железном веке, периодически страдая от катаклизмов. Шикмона, место изготовления краски тхелет, развивалась, как отдельное поселение.

В XI веке до н. э. земля современной Хайфы была расположена на территории Израильского царства, а в X веке до н. э. на территории Северного Израильского царства.

В 722 году до н. э. Северное израильское царство, куда входила территория современной Хайфы, было завоевано ассирийцами, десять потерянных колен еврейского населения были уведены в ассирийский плен.

Далее территория современной Хайфы принадлежала Нововавилонскому царству (626—529 год до н.э),Персидской империи (529—329 год до н. э.)

Античный период: Хайфа 
Территория Хайфы в античную эпоху, включающую в себя эллинистический период (320 год до н. э.—142 год до н. э.) правления Птолемеев и Селевкидов, период Хасмонеев и период Римской Палестины, развивалась, и именно в античный период появилось название Хайфа.

Город Тель-Абу-Хуам существовал и в персидский, и в эллинистический период, но потом старый порт был засыпан песком (в 4 веке до н. э.). Холм, который остался от Тель-Абу-Хуама, был задокументирован историком VI века до н. э. Скилаком.

На территории современной Хайфы, в районе Неве-Шеанан, на подъезде к Техниону, при раскопках археологического объекта , была обнаружена сельскохозяйственная ферма эллинистического периода, а также артефакты каменного века, керамика более раннего  и более позднего византийского.

Название Хайфа появилось в римскую эпоху, не позднее 280 года. Во времена Талмуда (III—V века н. э.) на месте Хайфы существовало процветающее еврейское поселение, в котором жил  , один из составителей Иерусалимского талмуда, по дате смерти которого в 280 году, определяют примерный возраст города Хайфы.

Однако, в римский и византийский периоды главным поселением была Шикмона (район современной Хайфы), как часть римской системы укреплений во время Первой Иудейской войны, Восстания Бар-Кохбы и других. Римская крепость в Шикмоне была разрушена к концу римского периода, на её остатках были построены жилые дома. В византийский период Шикмона (Порфираон) стала христианским поселением о чём свидетельствуют археологические находки, но прекратила своё существование в начале VII века по неизвестной причине. Еврейская община Шикмоны соседствовала с христианским населением.

С IV по VII век в пределах современной Хайфы располагался отдельный византийский город  (существовал также в арабский период, заброшен в X веке).

Средневековье (5-16 век н. э.) 
Еврейская община Хайфы была разрушена в 628 г., при возвращении византийцев после персидского нашествия 613—628 гг. Далее, после битвы при Ярмуке, после арабского завоевания, 400 лет Хайфа не упоминается в источниках, до середины XI века.

Во времена крестоносцев (XI век) это был довольно крупный по тем временам населённый пункт и значительный средиземноморский порт. Во время Первого крестового похода Хайфа была взята крестоносцами, еврейские и египетские защитники Хайфы были уничтожены.

В 1099 году Хайфа входила в состав Галилейского княжества, которое было вассалом христианского Иерусалимского королевства.

В 1146 г. (XII век) персидский поэт, философ и путешественник Насир-и-Хосров упоминает порт Хайфы в связи со строительством больших парусных кораблей в нём. На горе Кармель базировался орден кармелитов, в 1156 году построивших монастырь . В 1187 году Галилейское княжество было уничтожено мусульманским лидером XII века Саладином, территория находилась под контролем айюбидов до 1192 года, когда Хайфа была возвращена франками. В середине XIII века французский король Людовик IX восстановил  (руины крепости до сих пор сохранились в ).

В 1265 году Хайфа была завоевана мамлюкским султаном Бейбарсом, который в 1291 г. разрушил монастырь кармелитов и всю Хайфу, как и все остальные прибрежные города Ближнего Востока.

Османский период (1516—1918 г.) 
В 1516 году Хайфа, заброшенная рыбацкая деревушка, была завоёвана османами.

Новое время (17-20 век н. э.) 
В XVII веке порт Акко становится неудобным, и начинается развитие порта и города Хайфы под руководством эмиров османской династии Турабей. В 1631 году было получено разрешение на восстановление монастыря кармелитов. В начале XVIII в. на севере Эрец-Исраэль правителем стал бедуинский шейх Захир эль-Омар, противостоящий туркам и в 1761 году уничтоживший  во время обороны и заложивший новый город и крепость  южнее старого. Новый город начал развитие с населения 250 человек, тогда же здесь обосновалась маленькая еврейская община, которую в 1798 году посетил раби Нахман. В 1799 году в хайфском монастыре, как в госпитале, оставил своих больных солдат Наполеон Бонапарт, не сумевший взять осажденный Акко во время своего Египетского похода. Больные солдаты были полностью вырезаны турками, этому событию посвящен памятник, установленный перед входом в монастырь. В 1821 году правитель Галилеи Абдалла-паша вновь разрушил монастырь и построил свою резиденцию из его камней.

В 1831 году Хайфа была завоевана Египтом в ходе Первой турецко-египетской войны.

В 1840 г. 40 % населения Хайфы составляли арабы-христиане, жившие рядом с мусульманским большинством, в 1839 г. в Хайфе жили 124 еврея.

В 1827 г. после вмешательства папы римского Пия VII началось очередное восстановление монастыря, который был освящен в 1836 г., открыт в 1853 г.).

В 1858 началось гражданское строительство на склоне горы Кармель, в 1868 году прибывшие в Хайфу немецкие тамплиеры начали строить свой квартал Немецкую колонию.

В 1873 году во времена Османской империи впервые в Хайфе учреждена должность мэра. Первым мэром Хайфы стал турок, юрист по образованию, , служивший на этом посту четыре года и в 1898 году награждённый медалью императором Германии Вильгельмом II, прибывшим в Хайфу с визитом.

С конца 1880-х годов Хайфа становится крупным портовым городом — главными морскими воротами Палестины.

В 1885 году стараниями 4-го мэра Хайфы, араба-мусульманина  появляется первая общественная баня — хамам в составе зданий .

В 1898—1899 году Герцль посетил Палестину, в том числе и Хайфу, после чего сделал Хайфу главным городом будущего Израиля в своем утопическом романе Альтнойланд.

Новейшее время (20-21 век н. э.) 
В 1901 г. в Хайфе проживал 1041 еврей.

В 1905 г. Хайфа была присоединена к линии Хиджазской железной дороги (Дамаск — Мекка), и большая часть экспорта из Аравии поступала в Хайфу.

После прибытия из Восточной Европы (в основном из России) первой и второй алии в Хайфе возросла роль еврейской общины, перед Первой мировой войной население Хайфы выросло до 20 тыс. человек. В 1912 году было заложено здание Техниона. В 1913 году мэром города становится араб , в его честь названа  в Хайфе, на которой в 1942 году было построено  .

Британский мандат 

В ходе Первой мировой войны британской армией было ликвидировано 400-летнее османское правление в Палестине. В Хайфу британская армия вошла в сентябре 1918 г., что привело к усилению влияния еврейской общины. С 1919 года был объявлен Британский мандат в Палестине..

В 1922 в Хайфе жило 6 тысяч евреев при общем населении в 25 тысяч человек.

В 1930-е годы Хайфа являлась центром нелегальной иммиграции в Эрец-Исраэль. Большинство нелегальных репатриантов-евреев, в том числе беженцев из нацистской Германии, прибывали в Палестину через хайфский порт, окончание строительства которого в 1934 году превратило его в международный. Еврейская эмиграция в Хайфе, как и во всём Израиле, вызвала Арабское восстание 1936-39 годов.

В 1939 г. был проложен нефтепровод из Ирака в Хайфу и закончено строительство нефтеочистительного завода близ Хайфы.

К 1940 году в Хайфе евреев стало больше, чем арабов, поэтому впервые мэром города стал еврей . Он оставался в этой должности до 1951 года, в городе есть улица, названная в его честь.

К 1944 году евреи составляли большинство населения Хайфы, насчитывавшего на тот момент 128 тысяч человек. Самым кровавым проявлением Еврейско-арабского конфликта в Хайфе стала бойня на Хайфском нефтеперегонном комбинате в 1947 году и последовавшая за этим атака «Хаганы» на арабскую деревню .

В конце британского мандата население Хайфы достигло 150 тысяч человек, из них 100 тысяч было евреями. 21-22 апреля 1948 г. британцы покинули Хайфу, и отряды Хаганы взяли город под свой контроль. Лишь 3 тысяч из 50 тысяч арабов остались в Хайфе, остальные, подчиняясь приказам высшего арабского командования, отказались признать еврейскую власть и бежали в соседние арабские страны.

Государство Израиль 
После образования государства Израиль в 1948 году население Хайфы составляло 98 тыс. человек, из них 98 % — евреи.

С 1951 по 1969 год мэром города был избран Аба Хуши. В его каденцию, в пятидесятые годы XX века, в Хайфу прибыла значительное количество репатриантов из Марокко, которых поселили в бывшем мусульманском районе . В 1959 году социальная напряжённость в Вади-Салиб привела к беспорядкам. В 1953 году население Хайфы достигло 153,5 тыс. человек, а в 1954 г. на реке Кишон был выстроен вспомогательный порт и открыта судоверфь. Развитие порта вызывало приток рабочей силы и рост населения, так в 1959 г. в Хайфе был открыт единственный в Израиле подземный фуникулер Кармелит, в 1967 году население города выросло до 210 тыс. человек, причём к концу 60-х гг. в порту работало 10 % населения.

В 1970 году на южном въезде в Хайфу началось строительство комплекса высокотехнологических компаний МАТАМ, ставшего одним из первых комплексов Израильской кремниевой долины.

Физико-географическая характеристика

Географическое положение 
Хайфа расположена на средиземноморском побережье Израиля в Хайфском заливе, в устье реки Кишон, у подножия горы Кармель и на её вершинах. С Кармеля, наибольшая высота которого 546 м, а название переводится с иврита, как «Виноградник Божий», открывается вид на север через всю западную Галилею вплоть до Рош ха-Никра на ливанской границе, а на северо-востоке в ясную погоду можно увидеть гору Хермон .

Расстояние от Хайфы до Иерусалима ~158 км.

Узловое расположение Хайфы придавало ей большое значение на протяжении всей её истории, как наземного и морского транспортного узла, как точки пересечения, через которую суша соединяется с морем, равнина с горами, север с югом и восток с западом. На юге прибрежная равнина ведет в сторону Тель-Авива и далее к Египту, на севере она соединяется с Акко, а с востока равнина, окруженная прибрежными горами Кармель, дает проход на Западный берег реки Иордан. Через территорию города проходил древний торговый путь Via Maris, соединяющий Африку, Азию и Европу.

Хайфа отличается с природной точки зрения наличием минеральных руд, подземных и поверхностных вод, сельскохозяйственных земель и рыбных богатств.

В отрогах гряды Кармель, в 20 км к югу от Хайфы находится природный и археологический заповедник Нахаль-Меарот, в 25 км к югу от Хайфы, расположен , окружающий гробницу барона Эдмонда Ротшильда и его жены.

Районы Хайфы 

Город имеет особое топографическое строение, располагается в трех ярусах. Исторически город начинался снизу, далее развивался средний ярус, со временем приходя в упадок, потом пришёл черёд развития верхнего яруса.

В нижнем ярусе расположены Нижний город, Хоф Шикмона и Хоф Кармель. В Нижнем городе, представляющем собой деловой и офисный центр с правительственным кварталом, в приморской полосе расположен самый большой порт Израиля. Хайфе пришлось пройти долгий путь к этому, длительное время город был портовым придатком Акко и превратился в центральные морские ворота страны только с возникновением потребности в глубоководном порту. Следствием явилось и превращение Хайфы в крупный узел железных дорог. Все железнодорожные вокзалы Хайфы расположены в нижнем ярусе. В Нижнем городе расположены арабские районы Вади Салиб (брошен людьми и нуждается в модернизации и обновлении) и Вади Ниснас, а также немецкий район Мошава Германит(«Немецкая колония»). В нижнем ярусе города, под горой Кармель, в районе Хоф Шикмона, на мысе Кармель, раскинулась обширная зона археологических раскопок Тель-Шикмона («холм сикомор»), над ней, на небольшой высоте, находится пещера Ильи-пророка. На территории Хоф-Шикмоны располагается Музей нелегальной иммиграции и Национальный морской музей. В прибрежной полосе района Хоф Кармель находятся гостиницы, торговые центры и пляжи.

Средняя часть города — Адар ха-Кармель — является историческим районом Хайфы, нуждающимся в модернизации. На Адаре расположена Мэрия, Большая синагога (на улице Герцля), здание Музея науки и технологии — историческое здание Техниона (1912 год, архитектор А. Бэрвальд), комплекс городского Музея Хайфы, музей художника Мане Каца, «Сад скульптур» на бульваре Сионизма.

В верхнем ярусе, на вершинах горы Кармель, который считается «родиной» ордена кармелитов, расположен главный католический монастырь кармелитов. В наши дни гора застроена городскими кварталами с многочисленными садами и парками, оборудована смотровыми площадками, на ней расположено множество жилых районов. В районе Центральный Кармель находятся центры развлечений: Ган а-Эм («Сад Матери» с расположенными на его территории Музеем истории древнего мира и зоопарком), Музей японского народного искусства с «садом камней» в японском стиле. Район Центральный Кармель это центр покупок, а также место расположения престижных жилых районов и гостиниц. На вершине Кармеля обособлено расположены квартал Кабабир, в котором живут последователи мусульманской секты Ахмадие (или ахмедитов), Технион, университет Хайфы, к кампусу которого примыкает обширный заповедник Ха-Кармель и пригородные друзские деревни Исфия и Далият эль-Кармель.

Бахайские сады, на территории которых находится главный храм религии Бахаи (основатель религии Баба), располагаются на всех трех уровнях горы Кармель, предусмотрено три входа в сады — нижний, средний и верхний.

Город Хайфа в 1970-х годах был разделён на 9 административных районов (), по данным муниципалитета на 2015 год Хайфа разделена следующим образом:

В свою очередь районы делятся на микрорайоны (), важнейшими являются:

 Ахуза (Рамот Ха-Кармель)
 Бат-Галим (Западная Хайфа)
 Дэния (Рамот Кармель)
 Кабабир (Кармель)
 Кирьят Элиэзер (Западная Хайфа)
 Мошава Германит (Нижний город)
 Неве-Шаанан (Неве-Шеанан-Израелия)
 Рамат ха-Наси (Западная Хайфа)
 Ромемa (Рамот Ха-Кармель)
 Хоф Шикмона (Западная Хайфа)

Население 

82 % составляют евреи (из них 1/3 — из бывшего СССР), остальные арабы (в основном христиане) и друзы.

Транспорт 
Хайфа — единственный город Израиля, где действует метрополитен. Он представляет собой подземный фуникулёр, называется «Кармелит». 

В 2022 году в Хайфе заработала вторая канатная дорога Рахбалит, получившая официальный статус общественного транспорта и связавшая железнодорожную станцию «Лев ха-Мифрац» с технологическим институтом «Технион». Максимальное число пассажиров, которые смогут совершить поездку, составляет 5000 человек в час. На сооружение канатной дороги было затрачено 330 млн шекелей. Это не единственная канатная дорога Хайфы.

В городе действуют линии автобусного сообщения. 16 августа 2013 года хайфской муниципальной компанией «Йефе-Ноф» введена в эксплуатацию транспортная система «Метронит», представляющая собой 16-метровые автобусы, движущиеся по физически обособленным выделенным полосам.

К 2025 году планируется запуск системы «трамвай-поезд», соединяющей Хайфу с Назаретом.

В Хайфе расположен аэропорт Хайфа, обслуживающий местные и международные ближнемагистральные перелёты.

Хайфа связана с центром страны железной дорогой Нагария — Хайфа — Тель-Авив — Аэропорт им. Бен-Гуриона — Беэр-Шева.

Образование 
В Хайфе расположены два крупных университета и нескольких колледжей. Хайфский университет, основанный в 1963 году, находится на вершине горы Кармель. Кампус был спроектирован архитектором Бразилиа и Центральных учреждений ООН в Нью-Йорке Оскаром Нимейером. С верхнего этажа 30-этажной башни Эшколь открывается панорамный вид на север Израиля. Музей Хехта, с важными коллекциями археологии и искусства, находится в университетском городке Университета Хайфы.

Технион — Израильский технологический институт, прозванный израильским МТИ, был основан в 1912 году. Он имеет 18 факультетов и 42 научно-исследовательских института. В оригинальном здании сейчас находится Музей науки Хайфы. Технион успешен с точки зрения и экономической успешности и академического престижа.

Еврейская Школа «Реали» была основана в 1913 году. Это самая большая школа формата «К-12» в Израиле, в которой обучаются 4000 учеников в 7 филиалах по всему городу. Первая технологическая средняя школа в Израиле, Босмат, была основана в Хайфе в 1933 году.

Другими академическими институтами в Хайфе являются Гордонский педагогический колледж и Шаананский религиозный педагогический колледж, Хайфская академия дизайна и образования WIZO и Тилтанский колледж дизайна. Колледж управления (Михлала Леминхаль) и Открытый университет Израиля имеют филиалы в Хайфе. В городе также есть колледж медсестёр и Практическая Инженерная Школа.

По состоянию на 2006—2007 годы в Хайфе было 70 начальных школ, 23 средних школ, 28 академических высших школ и 8 профессиональных высших школ. В муниципальных детских садах было 5 133 ученика, в начальных школах — 20 081, в средних школах — 7911, в академических средних школах — 8 072, в средних профессиональных школах — 2646, а в средних общеобразовательных школах — 2068 человек. 86 % учащихся посещали ивритоязычные школы и 14 % посещали арабские школы. 5 % были на специальном образовании. В 2004 году в Хайфе было 16 муниципальных библиотек, в которых находилось 367 323 книги. Две престижные арабские школы в Хайфе — это православная школа, которой управляет греческая православная церковь, и школа Назаретских монахинь, католический институт.

Культура 
Хайфа — культурный центр севера Израиля, в городе есть свои оркестры, музеи, театры, свои фестивали.

Город издает на иврите местную газету «Едиот Хайфа» и имеет собственную радиостанцию ​​"Радио Хайфа". Израильские арабоязычные газеты «Аль-Иттихад» и «Аль-Мадина» также базируются в Хайфе.

Превращение Хайфы в северную культурную столицу началось в 50-е годы XX века, под руководством мэра Абба Хуши, инициировавшего создание таких культурных объектов, как: центр арабской культуры Бейт ха-гефен, городской Художественный музей, Дом художника им. Марка Шагала, Музей японского искусства. Он пригласил поселиться в городе художника Мане Каца, который впоследствии передал свои работы и коллекцию иудаики городу. Абба Хуши предложил скульпторше  открыть в Хайфе парк скульптур. Им также был открыт «Парк матери» в районе Центрального Кармеля, в котором до сих пор проходят главные городские торжества и праздники.

Кино 
Первые кинотеатры в Хайфе появились в 30-е годы. Так, на Адаре, в 1935 году был построен  и . К моменту появления телевидения в 1968 году в Хайфе было 28 кинотеатров. С появлением телевидения начался длительный процесс упадка кинотеатров, в результате которого большинство из них оказались заброшены. В 2008 году открылся мегакинотеатр сети Yes Planet.

С 1983 года каждую осень в Хайфской Синематеке и других залах города проходит Международный хайфский кинофестиваль.

С 2007 года в Хайфе проходит ежегодный кинофестиваль Лето израильских фильмов на Адаре, а с 2010 — ежегодный кинофестиваль КинОле.

С Хайфой связано имя кинорежиссёра Ари Фольмана.

Фестивали 
В Хайфе каждый год проводятся различные фестивали. Фестиваль-месячник арабской культуры и арабской книги проходит летом.

В 1981 году в Хайфе был основан музыкальный фестиваль  для детей, который проводился в дни праздника Хануки в Хайфе, а также и в Тель-Авиве, Иерусалиме и Беэр-Шеве. До 2014 года в рамках фестиваля проводился песенный конкурс, сейчас остался только мюзикл. Каждый год фестиваль выбирает новую тему для мюзикла.

C 1987 года проводится  на Песах.

С 1994 года культурный центр Бейт ха-Гефен (ивр. ‏בית הגפן‏‎) организовывает фестиваль «Праздник праздников», одновременное празднование трёх праздников: иудейской Хануки, мусульманского Рамадана (праздник окончания поста Ураза-байрам или другого мусульманского праздника, выпавшего на декабрь по лунному календарю) и христианского Рождества. Праздник длится несколько недель, мероприятия проводятся в нескольких местах, в частности в арабском районе Вади Ниснас, в центре города на Мошава германит.

С 2007 года в июне проводится фестиваль гордости и толерантности сексуальных меньшинств.

Театр 
В 50-х годах XX века был основан Хайфский городской театр.

В связи с мировой пандемией коронавируса массовые культурные мероприятия, в том числе и спектакли Хайфского городского театра, были отменены, однако в июне 2020 года спектакли возобновились.

В межнациональном культурном центре Бейт ха-Гефен функционирует старейший в стране (1968 год) арабский театр «Эль-Карама».

В 1994 году был создан арабский . В 2019 году финансирование театра было прекращено.

Концертные залы 
В Хайфе есть множество концертных залов, так «Центр сценических искусств Кригера» в районе Французского Кармеля является центром французской культуры, «Центр искусства и культуры Раппапорта» является популярным культурным центром Хайфы, а в  (1996 год) проходят мероприятия, рассчитанные на большое количество участников..

Музыка 
Академическая музыка представлена Хайфским симфоническим оркестром, основанным в 1950 году. Директор ХСО (2021 год) — Яир Мошиах.

В 1978 году Изхар Коэн, актёр Хайфского театра, и группа "Alphabeta"победили на Евровидении с песней «А-Ба-Ни-Би», .

В 1990—95 годах в Хайфе проходил Хайфский фестиваль рок-н-блюза с участием Боба Дилана, Ника Кейва, Blur, PJ Harvey.

В Хайфе родился Хиллел Словак, основатель американской группы Red Hot Chili Peppers.

В 1994 году в Хайфе была основана панк рок-группа Useless ID, принимавшая в 2017 году участие в российском фестивале музыки и развлечений Доброфест.

В 1998 году в Хайфе возникла электронная группа Infected Mushroom, Израиль, и в частности, город Хайфа стали одним из мировых центров пси-транса.

С 2009 года выступает Биг бэнд Хайфа (Haifa Jazz Band), руководитель — кларнетист Хайфского симфонического оркестра Джефф Ховард.

Эмигрантами из Одессы в Хайфе был образован русскоязычный рэп-коллектив 04-Unit.

С Хайфой связаны имена рэпера , певиц Хавы Альберштейн, Шири Маймон, .

Музеи 
В Хайфе расположено более десятка музеев. Самым популярным (~200 тыс. посетителей в год) является Мадатек (Израильский национальный музей науки, технологий и космоса). Мадатек расположен в историческом здании Техниона в районе Адар.

В Художественном музее Хайфы представлены коллекции современного и классического искусства.

Музей японского искусства Тикотин — единственный музей на Ближнем Востоке, посвященный исключительно японскому искусству.

В  представлены экспонаты доисторических периодов и работает Центр научных исследований.

Национальный морской музей (Хайфа) был основан в 1953 году, посвящен морской истории региона и начинался с частной коллекции его первого директора. В музее есть постоянная экспозиция, посвященная моделям кораблей и подводным находкам. Музей периодически проводит выставки израильских и зарубежных художников морской тематики, различные мероприятия и мастер-классы для детей.

Музей нелегальной иммиграции и ВМФ посвящен нелегальной иммиграции в Палестину во время Британского мандата, а также истории израильского военно-морского флота.

 расположен в Немецкой колонии, был основан в 2000 году, как музей истории города. В музее проходят чередующиеся выставки, посвященные различным городским событиям, а также лекции, экскурсии, конференции, культурные мероприятия. Акцент делается на разнообразие культур, национальностей и конфессий Хайфы.

На территории Хайфского университета расположен частный археологический Музей Хехта, экспонаты которого отображают археологию и историю Земли Израиля. Также в музее выставлены картины художников Эдуарда Мане, Клода Моне, Камиля Якоба Писсарро, Винсента Ван Гога, Амедео Модильяни и др.

История железных дорог Израиля представлена в .

В Доме художников Шагала проходят выставки израильских художников.

Музей Мане Каца представляет выставку картин Мане Каца и коллекцию предметов иудаики, переданную художником в собственность города.

Бывший дом и мастерская немецкого и израильского художника-гравёра первой половины XX века Германа Штрука, расположенный на Адаре, теперь является бутиком-музеем Германа Штрука. Дом был спроектирован архитектором Александром Бервальдом. В музее представлены портреты современников художника, деятелей сионизма, в частности Теодора Герцля, а также гравюры и оригинальная мебель художника.

Архитектура 
В Хайфе много зданий высокой общественной и экономической ценности, являющихся архитектурными . В 2018 году был принят Генеральный план развития Хайфы, предусматривающий обновление старых районов и модернизацию набережной, объём финансирования составляет 3 млрд шекелей.

Древние римские гробницы 
От  , разрушенной в 1761 году османским правителем Галилеи Захир аль-Умар аз-Зейдани с целью построения нового, более укрепленного города, сохранились остатки римских гробниц, находящиеся в подземном дворе с колоннами.

Новый город XVIII века строился в традициях исламской архитектуры.

Исламская архитектура 
Примером исламской архитектуры в Хайфе являются здания XVIII-XIX веков, оставшиеся со времен османского периода, расположенные в таких районах Нижнего города, как Вади-Ниснас и Вади Салиб. При возведении этих зданий, как правило, использовался строительный материал — вид известняка тёсанный , характерные элементы исламской архитектуры, такие как каменные купола, галереи с колоннами, балконы с мраморными колоннами, портики и окна с арками, украшенные полы, фрески на стенах, арабески. Охраняется государством такой объект исламской архитектуры в Хайфе, как (XVIII век), расположенная рядом с современным небоскрёбом Парус в Нижнем городе, (1904 год), в котором расположен .

В ходе долгой борьбы общественности удалось уберечь от сноса  (XIX век) в Нижнем городе.

Неоготика (XVIII—XIX век) 
Христианские объекты Хайфы выполнены в стиле неоготика, для которого характерны четкие и строгие формы, витражи, стены и купол с росписями на тему библейских сюжетов. Примером неоготики в Хайфе являются Монастырь кармелитов Стела Марис (1836 год),  (1937 год).

Тамплиерская архитектура 
В стиле , соединяющей европейские германские мотивы и восточные арки, в Хайфе построены дома в Немецкой колонии (1869 год) и . Первым был построен , в котором с 2000-го года открыт . В доме, построенном из камня, есть черепичная крыша, типичный фронтон, балкон над входом, надпись над дверью, выгравированная на камне, внешняя лестница.

Модернизм в Хайфе 
С 1900 по 1960 год в мировой архитектуре господствовал модернизм, отрицающий классическую архитектуру и предлагающий новые формы. В 1953 году, в стиле модернизма, в Нижнем городе , архитектором , был спроектирован , отличающийся ромбовидными окнами, ромбовидной формой отделки фасада и верха стен, массивностью. Дагон сразу стал одним из символов города. В 1986 году в районе Кармеля в стиле модернизм были построены две  работы архитектора , также ставшие одним из символов Хайфы и соединенные с туристической достопримечательностью Променадом Луи 1,5 — километровой пешеходной набережной, обращенной к Хайфскому заливу.

Архитектурный стиль Эрец-Исраэль в Хайфе 
В первые два десятилетия XX века в Хайфе строительство велось в , смешивающем западноевропейскую и арабскую архитектуру и отражающем культуру прибывающей в город Второй волны еврейских поселенцев. Архитекторы использовали такие элементы исламской архитектуры, как стрельчатые арки, каменные купола, зубцы на стенах, многочисленные балконы. Западный подход заключался в симметричной планировке, квадратных окнах. Обязательным было исполнение закона времён Британского мандата — облицовки зданий тёсанным камнем. Как правило использовался такой строительный материал, как вид известняка . Примером этого стиля в Хайфе является , построенное архитектором Александром Бервальдом в районе Адар.

Эклектика 
После Беспорядков в подмандатной Палестине 1920 года произошел сознательный отказ израильских архитекторов от местного арабского стиля, зародился стиль , которая смешивала все архитектурные стили, широко используя керамическую плитку с библейскими сюжетами и пейзажами, а также звезду Давида и надписи на иврите. В 1921 году еврейские архитекторы объединились в , теперь здания в Хайфе строились по результатам архитектурных конкурсов, устраиваемых ассоциацией. Стиль эклектики подчёркивает углы, акцентирован на вертикальных линиях, отличается черепичной крышей, полушестиугольными арочными окнами, часто надстройкой башни, использует деревянные ставни, гипсовые орнаменты. В этом стиле архитектором , рождённым в Санкт-Петербурге, были построены исторические здания  (1935 год) в Нижнем городе, (1942 год) на Адаре.

Интернациональный стиль 
Прибывающая в Хайфу четвёртая и пятая волна еврейских беженцев привезла с собой идеи интернационального стиля архитектуры, с гладкими поверхностями, новыми материалами в виде стекла, бетона и стали, каркасной структурой, использованием простых геометрических форм и отказом от традиционного декора из соображений экономии. В 1934 году британцами был принят структурный план строительства Хайфы, не предусматривающий морской набережной, в Хайфе до сих пор нет морской набережной.

В 1940 году в международном стиле в Хайфе на Адаре был построен , как альтернатива рынкам Нижнего города, опасным для евреев из-за Арабского восстания 1936—1939 годов . Рынок отразил историю развития района Адар, в настоящее время здание рынка охраняется государством.

Смешение стилей характерно для одной из самых известных достопримечательностей Хайфы — Храма Баба (1953 год), спроектированного в 1948 году канадским архитектором  с широким использованием архитектурного стиля изящных искусств. Европейская гранитная колоннада, восточные каменные арки и золотой купол гармонизируют восточный и западный (неоклассицизм) архитектурный стиль. В 2008 году Храм, как и другие Здания Всемирного центра бахаи, был признан объектом Всемирного наследия Юнеско. В 1983 году, на территории Бахайских садов, по идеям, завещанным в XIX веке, была построена резиденция Всемирного дома справедливости, спроектированная ирано-канадским архитектором  и признанная в 2008 году объектом Всемирного наследия Юнеско. Греческие Коринфские колонны с каннелюрами украшают римскую аркаду (стиль неоклассицизм), окружающую здание с восточным куполом и расположенной у входа в здание восточной аркой с персидским портиком. В 1978 году самым высоким зданием Хайфы стала 102-метровая Башня Эшколь, входящая в комплекс зданий Хайфского университета, образец международного стиля, с самой высокой смотровой площадкой города, работы бразильского архитектора Оскара Нимейера, а Хайфа стала единственным городом, строящим небоскрёбы на горе.

Баухаус

Беженцы 30-х годов из Германии привезли в Хайфу архитектурный стиль баухаус, порывающий с академизмом, делающий здание похожим на корабль, отличающийся минимализмом побеленных стен, конструктивизмом, абстракцией, асимметрией, прямыми окнами, угловыми закругленными балконами и плоскими крышами. Стеклянные стены не использовались из-за жары.

В стиле баухаус, с идеями концепции города-сада, известным израильским архитектором-градостроителем Рихардом Кауфманом, в 1922 году, в Хайфе был построен район Адар, с первым в стране общественным садом. Было получено разрешение Британских властей покрыть стены домов цементом вместо облицовки камнем. Примеры хайфского баухауса — здание Бейт-Йосеф-Готлиб на  , Бейт-Керман на улице Сиркин, Бейт-Мандель в Тель-Мана, Дом Кройса на улице Масада. Редким примером архитектурного авангарда является Стеклянный дом (1938 год) израильского и ав-стрийского архитектора и жителя Хайфы , построенный из, нетипичных для Израиля, стеклянных кирпичей, пропускающих внутрь помещений свет.

Брутализм

Брутализм развился в Хайфе в 50-70-е годы XX века. Возможности нового строительного материала — необработанного железобетона без штукатурки, облицовки и покраски, сложная композиция стиля брутализм были использованы при строительстве Национального института океанографии (1976 год) на берегу Средиземного моря в районе Хоф Шикмона.

Стиль брутализм использовал архитектор Яков Рехтер при строительстве больницы Кармель (1976 год) в районе Ахуза на Кармеле. В стиле брутализм, в 1967, году архитектором, уроженцем Санкт-Петербурга, Альфредом Мансфельдом, было построено самое высокое на тот момент здание Хайфы — Башня Мейерхофа в районе Кирьят-Элиэйзер.

Архитектурный постмодернизм в Хайфе 
C 70-х годов в Хайфе начинает развиваться постмодернизм, сосредоточивший внимание на фасаде, учитывающий особенности существующей городской среды, подражающий археологическим памятникам, использующий декорирование стен, барельефы, росписи. С 90-х годов постмодернизм разделился на множество стилей. Примером постмодернизма в Хайфе может служить южный въезд в город, район Хоф ха-Кармель, в котором расположены не только объекты постмодернизма, но и много памятников: скульптурная группа «Путь сионизма», 40-тонная 15-метровая Скульптура Мира, выполненная китайским скульптором из нержавеющей стали. Примером постмодернизма в архитектуре является центр Кастра (строительство (2001 год) , на куполах которого установлены керамические скульптуры царя Давида и царя Соломона австрийско-израильского художника Эрика Брауэра, а стены украшены библейскими керамическими панно, благодаря которым художник попал в книгу рекордов Гинесса.

Современная архитектура 
Современная архитектура — это архитектура XXI века. Достопримечательностью Нижнего города, самым высоким зданием Хайфы, является небоскрёб Парус (2002 год), спроектированный в архитектурном стиле модернизм с использованием в отделке фасада алюминия и стекла, и стиля  по выпуклой форме здания. С использованием идей архитектурного стиля футуризм, относящегося хронологически к XX веку, но с учётом современных строительных технологий, спроектирован на южном въезде в Хайфу, в районе Хоф ха-Кармель, Международный стадион Самми Офер (2014 год).

Спорт 
В городе расположен стадион «Самми Офер» открытый в 2014 году и вмещающий . Свой первый официальный матче на этом стадионе национальная сборная Израиля по футболу провела 16 ноября 2014 года.

Два Хайфских футбольных клуба, «Маккаби» (Хайфа) и «Хапоэль» (Хайфа), играют в Израильской Премьер-лиге.

В городе расположен дворец спорта «Ромема», прошедший реконструкцию в 2012 году и вмещающий 5000 зрителей. В «Ромеме» проводит свои матчи Баскетбольный клуб «Маккаби» (Хайфа).

Известные люди 
 , один из составителей Иерусалимского талмуда, по дате смерти которого, 280 год н.э., определяют возраст города Хайфы

Вольф Виленский, географ, написавший путеводитель по Израилю, а также путеводитель по Хайфе,

Климат 
Климат средиземноморский. Горный массив Кармель вместе с морем защищают зимой от охлаждения районы Хайфы, расположенные у подножия горы Кармель; в это время районы, расположенные на горе, страдают от сильных ветров, усугубляющих холод зимой и облегчающих жару летом. Осадки выпадают в основном с ноября по апрель. Кроме того, горы затрудняют распространение морских воздушных масс к востоку, поэтому в Хайфе высокая относительная влажность воздуха почти круглый год, кроме дней, когда дуют ветра хамсины.

Города-побратимы Хайфы 

Источник дат — официальный сайт хайфского муниципалитета, если не указано иначе.
  Одесса, Украина — с 13 сентября 1992 года.
  Бостон, Массачусетс, США — c 10 ноября 1999 года.
  Сан-Франциско, Калифорния, США — с 1984 года.
  Форт-Лодердейл, Флорида, США — с марта 2002 года.
  Портсмут, Великобритания — с 1962 года.
  Ньюкасл, Великобритания — c 30 июня 1980 года.
  Хакни, пригород Лондона, Великобритания — с 9 сентября 1968 года.
  Турин, Италия — с 6 марта 1997 года.
  Ольборг, Дания — c 25 декабря 1972 года.
  Антверпен, Бельгия — с 7 мая 1986 года.
  Бремен, Германия — с 1978 года.
  Дюссельдорф, Германия — с 1988 года.
  Майнц, Германия — с 30 марта 1987 года.
  Эрфурт, Германия — с 6 февраля 2000 года.

  Марсель, Франция — с 1962 года.
  Лимасол, Кипр — с 9 сентября 2000 года.
  Шанхай, Китай — с 21 июня 1994 года.
  Манила, Филиппины — с 22 марта 1971 года.
  Кейптаун, ЮАР.
  Росарио, Аргентина — с 10 марта 1988 года.
  Санкт-Петербург, Россия — с 20 мая 2008 года.
  Чэнду, Китай — с ноября 2013 года.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 Объекты наследия
 
 Портал города на русском языке

Столицы округов Израиля
Порты Средиземного моря
Священные города